SIL ali Sil je lahko:
 SIL International, ameriška krščanska organizacija za preučevanje jezikov
 SIL koda, oznaka jezika v njenem projektu Ethnologue
 SIL Open Font License, prosta licenca za tipografije
 Sil (reka), reka v Španiji